3 miejscowości w Polsce: 
 Zmysłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin 
 Zmysłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Miejska Górka 
 Zmysłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska